Dies natalis es una locución latina para cumpleaños o aniversario y puede referirse a: 

 Dies natalis, cumpleaños de un individuo o aniversario de un evento de fundación en la Antigua Roma.
 Dies Natalis Solis Invicti, el cumpleaños de la divinidad solar romana Sol Invictus el 25 de diciembre.
 Dies Natalis, cantata compuesta entre 1926 y 1939 por Gerald Finzi.